Teemu Kesä (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Ilves Tampere || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002|| Lukko Rauma || SM-liiga ||34 ||2 ||0 ||2 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 2002-2003|| Lukko Rauma || SM-liiga ||37 ||1 ||0 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Lukko Rauma || SM-liiga ||49 ||2 ||2 ||4 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2004-2005|| River Rats d'Albany || LAH ||60 ||3 ||7 ||10 ||61 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| River Rats d'Albany || LAH ||19 ||0 ||2 ||2 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007|| TPS Turku || SM-liiga ||16 ||1 ||0 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||31 ||2 ||6 ||8 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-       
|2007-2008 || SC Bietigheim-Bissingen || 2. Bundesliga ||44 ||6 ||16 ||22 ||186 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Odense Ishockey Klub || AL-Bank ligaen ||31|| 6|| 11|| 17|| 153|| 11|| 0|| 5|| 5|| 20 
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 31|| 1|| 6|| 7|| 112||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Ilves Tampere || SM-liiga ||47 ||2 ||6 ||8 ||139 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2011-2012|| Ilves Tampere || SM-liiga ||12 ||1 ||1 ||2 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Ilves Tampere || SM-liiga || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -||  -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||-||-||-||-||-||3||0||0||0||10
|-
| 2013-2014|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 34|| 0|| 2|| 2|| 112|| 5|| 0|| 1|| 1|| 10

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK